

Religione 
Memoriale – atto liturgico

Architettura 
Memoriale – monumento commemorativo

Letteratura
Memoriale – romanzo di Paolo Volponi, 1962
Memorie – genere letterario